Kainuunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kainuunsaari (ö i Nivala-Haapajärvi), Norra Österbotten, 
 Kainuunsaari (ö i Haapavesi-Siikalatva), Norra Österbotten, 
 Kainuunsaari (ö i Oulunkaari), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar